Grela ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Grela (* 1941), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Roberto Grela (1913–1992), argentinischer Tangogitarrist und -komponist